Володи́мир Дми́трович Жу́к (  — ) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1973 року в селі Постійне Костопільсього району. Закінчив школу, навчався у Рівненському ПТУ № 11, здобув спеціальність слюсаря. Пройшов строкову службу у Збройних Силах України. Працював у домашньому господарстві.

Мобілізований 12 березня 2015 року, направлений у 24-ту механізовану бригаду. 6 травня відбув водієм-гранатометником роти матеріального забезпечення в місто Сватове.

Помер 2 січня 2016 року під час несення служби в Сватовому внаслідок раптової зупинки серця.

7 січня 2016-го похований в селі Постійне Рівненської області.

Без Володимира лишилася мама Леся Дмитрівна, дружина Світлана Миколаївна, сини Віталій 2003 р.н. й Едуард 2006 р.н.

Нагороди та вшанування 
 за мужність та сумлінне виконання службовий обов'язків 28 червня 2015 року нагороджений грамотою.
 6 травня 2016 року в Постійненській ЗОШ відкрито та освячено меморіальну дошку Володимиру Жуку.

Джерела 
 Книга пам'яті 
 Жук Володимир Дмитрович 

Уродженці Костопільського району
Померли у Сватовому
Поховані в Костопільському районі